

Patronyme 
 Thierry de Montbrial (1943-), chercheur français en économie 
 Thibault de Montbrial (1968-), avocat français 
 Marie-Christine de Montbrial, productrice de films

Homonymie de patronyme
Patronyme français